Příjmení Hanč má více nositelů:

 Bohumil Hanč (1886–1913) – český lyžař
 Jan Hanč (1916–1963) – český básník a prozaik